

Entreprise 
 Berry Bros & Rudd, entreprise britannique de vins et de spiritueux.

Patronyme 

 Bevil Rudd (1894-1948), athlète sud-africain ;
 Delaney Rudd (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Emily Rudd (1993-), actrice américaine ;
 John Rudd (1981-), joueur anglais de rugby à XV ; 
 Kevin Rudd (1957), homme politique australien ;
 
 Phil Rudd (1954-), musicien australien ;
 Ricky Rudd (1956-), pilote automobile américain ; 
 Roswell Rudd (1935-2017), tromboniste et compositeur américain de jazz ; 
 Steele Rudd (1868-1935), écrivain australien ; 
 Xavier Rudd (1978-), musicien australien.

Toponyme 
 Rudd, une ville du comté de Floyd, en Iowa, aux États-Unis.

Voir aussi 

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme